Klosterfrau steht für:

 andere Bezeichnung für Nonne
 Klosterfrau (Schmetterling), Nachtfalter
 Klosterfrau Healthcare Group, Schweizer Pharmaunternehmen (Klosterfrau Melissengeist)